Jandairense – abitanti di Jandaíra (Bahia)
Jandairense – abitanti di Jandaíra (Rio Grande do Norte)